Fazi Editore – casa editrice italiana
 Beatrice Fazi – attrice italiana
 Elido Fazi – economista, editore e scrittore italiano

Pagine correlate 

Fazio